Carpentier ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Claire Le Carpentier (1809–1869), französischer Musikpädagoge und Komponist
 Alain Carpentier (* 1933), französischer Herzchirurg
 Alejo Carpentier (1904–1980), kubanisch-französischer Schriftsteller
 Alexandra Carpentier (* 1987), französische Mathematikerin
 Bart Carpentier Alting (* 1954), niederländischer Rennrodler und Bobfahrer
 Christophe Carpentier (* 1968), französischer Science-Fiction-Autor
 Edouard Carpentier (1926–2010), französischer Ringer und Wrestler 
 Évariste Carpentier (1845–1922), belgischer Maler des Post-Impressionismus
 Fritz Carpentier (1873–1968), Schweizer Entomologe 
 Georges Carpentier (1894–1975), französischer Boxer
 Jan Carpentier (* 1954), deutscher Journalist
 Jules Carpentier (1851–1921), französischer Ingenieur
 Marcel Carpentier (1895–1977), französischer Heeresoffizier
 Michel Carpentier (* 1959), französischer Rugby-Union-Spieler
 Patrick Carpentier (* 1971), kanadischer Rennfahrer
 Pierre Carpentier (1912–1943), französisches Mitglied der Résistance
 Pieter de Carpentier (1586–1659), Generalgouverneur von Niederländisch-Indien
 René Carpentier (1928–1997), französischer Politiker (FKP), Abgeordneter der Nationalversammlung und Bürgermeister von Trith-Saint-Léger

Siehe auch:
 Carpenter
 Charpentier